Paraguai
Paraguaios — povo do Paraguai
Paraguaio (futebolista) ou Egídio Landolfi

Desambiguações de gentílicos